Makrofilia – rodzaj parafilii seksualnej, w którym obiektem podniecającym są giganty, olbrzymy itp. Z racji braku istnienia tego typu istot fetysz jest niemożliwy do zrealizowania i pozostaje jedynie w sferze fantazji i pornografii.

Przypisy 

Olbrzymy
Zaburzenia preferencji seksualnych